Ареналито има више значења:

 Ареналито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ареналито (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ареналито (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику